Il doppio del torneo di tennis Cervia Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Christian Miniussi e Diego Pérez che hanno battuto in finale João Cunha e Silva e Daniel Orsanic 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 David Rikl /  Branislav Stankovič (primo turno)
 Christian Miniussi /  Diego Pérez (Campioni)

 Massimo Boscatto /  Massimo Cierro (quarti di finale)
 José Luis Aparisi /  Cristian Brandi (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Cervia Challenger 1991